Fauveliopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1922. Fauveliopsis ingår i familjen Fauveliopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Fauveliopsis